Мимзи Фармер (; род. 28 февраля 1945) — итальянская, французская и американская актриса, сценарист.

Биография 

Мимзи родилась и провела первые годы своей жизни в Чикаго, штат Иллинойс. В возрасте 17 лет, будучи школьницей, начала карьеру на телевидении, исполнив роль Дженни Холмс в телесериале «Мои три сына». Первой киноролью стала Клэр Коулман в фильме «Гора Спенсера / Spencer’s Mountain» (1963). После окончания средней школы училась на актёрских курсах, параллельно продолжая сниматься в телесериалах в ролях второго плана. В 1968 году получила роль Кэтрин Пирсон в полнометражном фильме «Дикие гонщики».

В 1969 году во время путешествия по Европе познакомилась с будущим мужем — писателем и сценаристом Винченцо Черами. В 1970 году окончательно переехала в Италию, снималась во французских и итальянских лентах. С этого времени она начала специализироваться на фильмах с эффектом саспенса — криминальных и остросюжетных лентах, триллерах, фильмах-нуар, фильмах ужасов, джалло («Аромат дамы в чёрном» Франческо Барилли).

После развода с Винченцо Черами в 1986 году вместе с дочерью Айшей (ныне тоже актрисой) переехала во Францию, где продолжила сниматься в кино и на французском ТВ. В 1989 года Мимзи Фармер вышла замуж за скульптора и художника Фрэнсиса Пуарье, от этого брака родился сын. В 1991 году исполнила ведущую роль в телефильме Роже Вадима «Сафари».

С 1992 года и по настоящее время проживает во Франции со своим мужем Фрэнсисом Пуарье, пишет сценарии для театров и опер Франции и Италии, а также совместно с мужем занимается разработкой скульптур к таким фильмам как «Троя», «Мария Антуанетта», «Чарли и шоколадная фабрика». Также создаёт скульптуры и картины на заказ.

Фильмография

Сценарист 
 1969 — More

Ссылки 
 
 Мимзи Фармер 

Либреттисты Франции